Хованец — фамилия. Известные носители:

 Хованец, Генри Теофилус (; 1931—2018) — католический епископ Алма-Аты.
 Хованец, Йозеф (; род. 1960) — чешский футболист.

 Хованец (годованец) — в карпато-украинской мифологии специально выведенный из особого яйца дух-обогатитель.

Примечания